Odeon steht für:
 Odeon (Gebäude), ein antikes Konzertgebäude
 Cinema Odéon, ehemaliges Kino in Lissabon
 Odeon (Hannover), ehemaliger Konzertgarten in Hannover
 Grand Café Odeon, Kaffeehaus in Zürich
 Odeon (Leipzig), ehemaliges Veranstaltungsgebäude in Leipzig
 Odeon (München), ehemaliges Konzerthaus in München
 Théâtre National de l’Odéon, Französisches Staatstheater in Paris
 Odeon (Plattenlabel), deutsches Plattenlabel
 Odeon Film, deutsche Film-Produktionsfirma
 Odeon-Jugendsinfonieorchester München
 Odéon (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Odeon (Wien), ehemals größter Saal und vornehmstes Etablissement im biedermeierlichen Wien 

Siehe auch:
 Odeon Theater
 Athener Konservatorium (Odeion Athinon)
 Odeon-Walzer